Termin CHEH ima više značenja.

 Holestarol-5,6-oksidna hidrolaza, enzim
 -{Chang Cheh}-, režiser